Харит () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Харит, Амин (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Харит, Михаил Давидович (род. 1955) — советский и российский учёный, архитектор, доктор технических наук, профессор, писатель.

Другое 
 Горы Харит — горная цепь на Марсе, окаймляющая с юга равнину Аргир. 
 См. также 
 Хариты — в древнегреческой мифологии три богини веселья и радости жизни, олицетворение изящества и привлекательности.